Мякотин — русская фамилия. Известные носители:
 Мякотин, Василий Васильевич (1917—1976) — Герой Советского Союза (1944).
 Мякотин, Венедикт Александрович (1867—1937) — русский историк, писатель и политик.
 Мякотин, Иван Михайлович (1917—1945) — Герой Советского Союза.

См. также 
 Мякотино